Die Communauté de communes du Nord Est Béarn ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 73 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Morlaàs.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Lembeye en Vic Bilh,
 Communauté de communes du Pays de Morlaàs und
 Communauté de communes Ousse-Gabas.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Labatmale den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes Pays de Nay an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Nord Est Bearn
Gegründet 2016